El término Castaneda puede referirse a:

 Carlos Castañeda, antropólogo y escritor peruano-estadounidense.
 Castaneda, comuna suiza del cantón de los Grisones.